Huang Kan ist der Name folgender Personen:

*Huang Kan (Liang-Dynastie, Südliche Dynastien)  (488–545), chinesischer Gelehrter 
Huang Kan (Philologe)  (1886–1935), chinesischer Philologe